Iván Martos – calciatore spagnolo
 Ivan Petrovič Martos – scultore russo